Triger ist ein französischer Familienname. Träger des Namens sind unter anderem:

 Jules Triger (1801–1867), französischer Ingenieur und Geologe
 Robert Triger (1856–1927), französischer Historiker
 Solange Triger (* 1958), französische Künstlerin